Iatrou ist der Familienname folgender Personen:

 Gregoris Iatroú (* 1949), griechischer Botaniker
 Mildred Iatrou Morgan, Tontechnikerin
 Miltiadis Iatrou (18??–??), griechischer Radsportler